Fairmont ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairmont (Illinois)
 Fairmont (Kalifornien)
 Fairmont (Kansas)
 Fairmont (Kentucky)
 Fairmont (Maryland)
 Fairmont (Minnesota)
 Fairmont (Missouri)
 Fairmont (Nebraska)
 Fairmont (North Carolina)
 Fairmont (Oklahoma)
 Fairmont (South Carolina)
 Fairmont (Utah)
 Fairmont (Washington)
 Fairmont (West Virginia)

Sonstiges:
  Fairmont Hill, Antarktika
 Fairmont Hotels and Resorts, eine Hotelkette
 Fairmont Kuala Lumpur 1, Hochhaus
 Fairmont (Produzent), ein kanadischer Minimal-/Techno-Produzent
 Ford Fairmont, Fahrzeug des Herstellers Ford

Siehe auch:
 Fairmount